JYP est un sigle qui peut désigner :
 J. Y. Park (1971-), un chanteur, auteur-compositeur et entrepreneur sud-coréen.

Voir aussi 
 JYP Jyväskylä (où JYP est l'abréviation de Jyväskylän Palloilijat), un club de hockey sur glace finlandais localisé à Jyväskylä
 JYP Entertainment (où JYP signifie J. Y. Park), une maison de disque sud-coréenne